Lazy (paresseux, en anglais) peut aussi désigner : 

Lazy, un groupe de rock japonais
Lazy, un groupe rendant hommage à Noir Désir
Lazy, un groupe américain d'anciens membres de Supreme Beings of Leisure
, un album de The Hot Monkey
, une chanson de Deep Purple
, une chanson de Irving Berlin
, une chanson de Suede
Lazy, une chanson de Noir Désir
The Lazy Song, une chanson de Bruno Mars
, un musicien de Blues